

Geografia

Crane – città della contea di Martin, Indiana
Crane – città della contea di Stone, Missouri
Crane – città della contea di Crane, Texas
Crane – città della contea di Harney, Oregon

Persone
Arthur Crane – archeologo e scrittore statunitense
Bob Crane – attore cinematografico e televisivo statunitense
Cora Crane – giornalista statunitense
David Crane – autore televisivo statunitense
David Crane – autore di videogiochi statunitense
Eva Crane – allevatrice, biologa, scrittrice e intellettuale inglese
Frank Hall Crane – regista e sceneggiatore statunitense
Hart Crane – poeta statunitense
Nicky Crane – attivista britannico
Phil Crane – politico statunitense
Richard Crane – attore statunitense
Robbie Crane – bassista statunitense
Roy Crane – disegnatore e cartoonist statunitense
Simon Crane – attore e stuntman britannico
Stephen Crane – scrittore, giornalista e poeta statunitense
Thomas Frederick Crane – avvocato e accademico statunitense
Vincent Crane – tastierista britannico
Walter Crane – pittore e illustratore britannico
William H. Crane – attore statunitense

Altro
8761 Crane – asteroide della fascia principale
Jonathan Crane, alias Spaventapasseri – personaggio della DC Comics
Robert Crane, alias Robotman – personaggio della DC Comics